Дивизио́нная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 

 Дивизионная улица — улица в посёлке Вознесенское Советского района Казани.

Дивизионная улица — улица в Москве (Внуково).
Дивизионная улица — прежнее название улицы Пачева в Нальчике
 Дивизионная улица — улица в Новосибирске.

Украина 
 Дивизионная улица — улица в Днепре.
 Дивизионная улица — улица во Львове.